

Населені пункти та їхні частини
 Сокулка — місто в Сокульському повіті Підляського воєводства
 Сокулка — гміна в Сокульському повіті Підляського воєводства
 Сокулка — село в гміні Садовне Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Сокулка — осада в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки